Объект 1200 — советская опытная боевая машина пехоты. Разработана в г. Брянске в конструкторском бюро Брянского Автомобильного Завода (БАЗ). Серийно не производилась.

История создания 

В начале 1960-х годов по заданию Министерства Обороны СССР на ряде оборонных предприятий СССР были начаты разработки нового типа бронированных транспортных средств для мотострелковых подразделений. В числе основных предъявляемых требований были:
 Защита от средств массового поражения;
 Значительная огневая мощь;
 Преодоление водных преград;
 Возможность самостоятельной борьбы с танками противника.

Одной из таких разработок являлся «Объект 1200». Разработка которого была начата в 1964 году на БАЗе под руководством главного конструктора Розова Рафаила Александровича. В сентябре 1965 года был создан макетный образец, без установки в башню орудия, пулемёта и пусковой установки.

Конкурсные испытания машина выдержала. Однако предпочтение Министерства Обороны было отдано гусеничным вариантам БМП и «Объект 1200» не был принят на вооружение и все работы по этой машине были прекращены.

Описание конструкции 

«Объект 1200» выполнен на специальной базе, десант размещался спереди и сзади боевого отделения. Выход осуществлялся через пороговую дверь.

Броневой корпус и башня 

В башне размещалось орудие и спаренный с ним пулемёт. Башня и корпус представляли сварную конструкцию из катанных броневых листов стали.

Конструкция и схема башни повторяла конструкцию БМП-1.

Силовая установка располагалась в корме слева. Спереди корпуса располагалась лебёдка и волноотражательный щиток.

Вооружение 

Основным вооружением являлось гладкоствольное 73-мм орудие-пусковая установка 2А28 «Гром». Боекомплект составлял 40 выстрелов.

С основным орудием был спарен танковый вариант 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ). Возимый боекомплект составлял 2000 патронов.

Для борьбы с танками на машине была установлена пусковая установка противотанковой управляемой ракеты 9М14 «Малютка». Возимый боекомплект составлял 4 ракеты.

Ходовая часть 

В машине была установлена гидропневматическая подвеска, благодаря которой машина была способна изменять дорожный просвет. Также использовались широкопрофильные шины с системой централизованной подкачки.

В качестве водомётного движителя использовались водомёты танка ПТ-76.

Сохранившиеся экземпляры 

 :
 г. Кубинка — Центральный музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевая машина пехоты «Объект 1200» в музее г. Кубинка
 Военный паритет: ТАНКОВЫЕ ПУШКИ 

БМП по алфавиту
Плавающие БМП
БМП СССР
Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры с колёсной формулой 8×8
Плавающие бронетранспортёры
Бронетранспортёры СССР
Военная продукция Брянского автомобильного завода